Arciprestado de Albergaria-a-Velha pertence à Diocese de Aveiro.

Paróquias

 Albergaria-a-Velha
 Alquerubim
 Angeja
 Branca
 Frossos
 Ribeira de Fráguas
 São João de Loure
 Vale Maior

Ligações

Albergaria-a-Velha
Albergaria-a-Velha